Кройцау () — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Кёльн. Входит в состав района Дюрен. Население составляет 17 717 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 41,77 км². Официальный код — 05 3 58 028.

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Северного Рейна-Вестфалии